Roberto Sosa (1935–2008) uruguayi labdarúgó kapus 
Roberto Sosa (1970) mexikói színész
Roberto Sosa (1975) argentin labdarúgó